HC peut faire référence à :
 , ou noyau dur en français,
 Somalie,  selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Équateur, selon la liste des préfixes fs,
 L'hypothèse du continu, en théorie des ensembles,
 Hydrocarbure,
 Hors Catégorie, notamment dans la nomenclature du Tour de France,
 Hero Corp, une série télévisée française.
 Habilitation électrique de chargé de consignation en haute tension, selon NF C18-510.